Damen från nattkaféet kan syfta på:

Damen från nattkaféet – fars från 1899 skriven av Georges Feydeau, originaltgitel Le Dame de chez Maxim

Se även
Räkan från Maxim – en svensk TV-pjäs från 1980 baserad på pjäsen Damen från nattkaféet